Адриан Лопес ():
 Лопес Альварес, Адриан (род. 1988) — испанский футболист.
 Лопес Родригес, Адриан (род. 1987) — испанский футболист.